Ute (dialecte)
 Ute (gènere), gènere d'esponges calcàries de la família Grantiidae
 Tribu Ute, nació d'amerindis dels Estats Units
 UTE, acrònim d'Unió Temporal d'Empreses, sistema pel qual dos o més empreses s'uneixen per realitzar una obra o prestar un servei determinat
 Ute o paiute del sud, parla de la branca numic de la família lingüística uto-asteca, formant un continu dialectal que s'estén des del sud-est de Califòrnia a Colorado